Die Metro Green Line ist eine Stadtbahnlinie in den Twin Cities, Minnesota. Die 18 Kilometer lange Linie verbindet die beiden Innenstädte der Schwesterstädte Minneapolis (Bahnhof  Target Field) und St.Paul (Bahnhof Union Depot). 

Die Linie existiert seit 2014 und teilt sich mit der bereits früher bestehenden Metro Blue Line die nördlichen fünf Haltestellen in Minneapolis. Im weiteren Verlauf führt sie über den Campus der University of Minnesota und überquert den Mississippi auf der Washington Avenue Bridge.

Verkehr (Minneapolis)
Saint Paul (Minnesota)
St.Paul
Schienenverkehr (Minnesota)